Cherry Bomb désigne un pétard dont la forme rappelle celle d'une cerise et peut faire référence à plusieurs choses :

Cinéma 
 Cherrybomb est un film britannique réalisé par Lisa Barros D'Sa et Glenn Leyburn, sorti en 2009.

Musique 
 Cherry Bomb est une chanson du groupe de rock féminin américain The Runaways sortie en 1976 ;
 Cherry Bomb est une chanson inédite de la chanteuse australienne Kylie Minogue ne figurant pas sur l’album X (album de Kylie Minogue) mais sortie sur les singles In My Arms en Europe et Wow en Australie et au Royaume-Uni en 2008.
 Cherry Bomb est un album du rappeur américain Tyler, The Creator sorti en 2015 ;
 Cherry Bomb est une chanson du groupe de K-pop coréen NCT 127, sortie en 2017.

Sport 
 Cherry Bomb (née en 1985) est une catcheuse canadienne.

Voir aussi 
 Cherri Bomb, ancien nom du groupe de hard rock féminin américain Hey Violet formé en 2008.